King of KingZ & Demotape to dziesiąta płyta rapera Bushido. Album jest połączenie dwóch wcześniej wydanych płyt.

Lista utworów

King of Kingz
"Intro"
"King of Kingz"
"Superheroes"
"Arschfick"
"Ich hab euch nicht vergessen"
"Nutte Bounce"
"Fick Rap"
"Mittelfingah"
"Schwarze Seite"
"Wie ein Engel"
"Pitbull"
"Kalter Krieg"
"Mit dem Schwanz in der Hand"
"Hast du Mut?"
"Vack you"
"Sternenstaub"
"King of Kingz (ersguterremix)"
"Arschfick (ersguterremix)"
"Mit dem Schanz in der Hand (ersguterremix)"
"Outro (ersguterdevin)"

Demotape
"Intro"
"Schlagen"
"Illusion" (feat. Fabrice)
"Westliche Kammer" (feat. Vader)
"Es tut Weh"
"Ich Wuerde..."
"10 vor 12" (feat. Vader)
"The Crew" (feat. Vader)
"Neues Kapital"
"Sei Ehrlich"
"Allstars" (feat. DMC, Fabrice & Vader)
"Westberlin Untergrund" (feat. Orgasmus)
"Sued Rap Stars" (feat. Frauenartz & Orgasmus)
"Outro"

Albumy Bushido
Albumy muzyczne wydane w roku 2005